muziek
 In the Name of Love (Earth, Wind & Fire), een album uit 1997 van de Amerikaanse band Earth, Wind & Fire
 In the Name of Love (Martin Garrix & Bebe Rexha), een single uit 2016 van de Nederlandse dj Martin Garrix en de Amerikaanse zangeres Bebe Rexha
 In the Name of Love (Sharon Redd), een single uit 1983 van de Amerikaanse zangeres Sharon Redd
 In the Name of Love (album van Thompson Twins), een album uit 1982 van de Britse band Thompson Twins
 In the Name of Love (nummer van Thompson Twins), een single uit 1982 van de Britse band Thompson Twins
 In the Name of Love (Touriya), een single uit 2003 van de Nederlandse zangeres Touriya
 In the Name of Love (Bill Withers), een single uit 1984 van de Amerikaanse zanger Bill Withers

film/televisie
 In the Name of Love (1925), een Amerikaanse stomme film uit 1925
 In the Name of Love (1999), een Engels televisiefilm uit 1999
 In the Name of Love (2003), een Amerikaanse documentaire uit 2003
 In the Name of Love (2008), een Indonesische film uit 2008

Zie ook 
 Pride (In the Name of Love), een single uit 1984 van de Ierse band U2